Venceslao II – duca di Boemia
 Venceslao II di Boemia – re di Boemia